Хе́йно Ма́рранди (, 2 мая 1911 — 29 августа 1989) — советский и эстонский сельскохозяйственный деятель. Долгое время руководил одним из самых успешных колхозов ЭССР — колхозом «Эстония».

Биография 
Место рождения (согласно административному делению советского времени): Эстонская ССР, Пайдеский район, с/с Ойзу.

Образование: 6 классов школы.

С 1928 года работал на лесозаготовительных и мелиоративных работах.

В 1944—1945 служил в РККА, участник войны.

В 1949—1989 годах —- председатель колхоза «Эстония» Пайдеского района. Работая на этой должности, получил целый ряд наград и почётных званий. В 1954—1962 годах —- депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов.

Награды и премии 
 1958 — Герой Социалистического Труда и орден Ленина
 1971 — Орден Октябрьской Революции
 1973 — второй орден Ленина
 1982 — Государственная премия Эстонской ССР
 1986 — Заслуженный работник сельского хозяйства Эстонской ССР

Семья 
Сын — Яанус Марранди (), эстонский политик, бывший министр сельского хозяйства Эстонии и депутат Рийгикогу.

Ссылки 
 http://www.dv.ee/novosti/2009/09/25/ieda-ne-dolzhna-byt-deshjovoj
 http://www.digar.ee/arhiiv/ru/download/246343
 Хейно Рейнович Марранди. [Председатель колхоза]. Сов Эстония. 1958, 11 марта. — Авт.: Ю. Кург, И. Томп, П. Кяспер [и др.]
 Хейно Рейнович Марранди. [Деятель сел. хоз-во: 1911—1989: Некролог.] // СЭ. — 1989. — 31 авг.

Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1911 году
Умершие в 1989 году
Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Кавалеры ордена Октябрьской Революции
Заслуженные работники сельского хозяйства Эстонской ССР
Председатели колхозов